Metis kan syfta på:

 Metis (mytologi) – en titan i den grekisk mytologin
 Metis (måne) – Jupiters innersta måne
 9 Metis – en asteroid, den nionde att upptäckas
 Metis (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Friskolan Metis – en friskola i Skara
 Métiser – en ursprungsbefolkning i Kanada